Kambodzsai riel
 Központi Hitelinformációs Rendszer (a köznyelvben KHR-lista)